R218 ou R-218 peut faire référence à :
 Octafluoropropane, selon la liste de réfrigérants ;
 Route québécoise 218 (R-218), reliant Saint-Pierre-les-Becquets à Saint-Michel-de-Bellechasse.